Franciszkowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Franciszkowo, condado de Świecie, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Franciszkowo, condado de Lipno, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Franciszkowo, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Franciszkowo, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Franciszkowo, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Franciszkowo, condado de Gostyń, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Franciszkowo, condado de Giżycko, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Franciszkowo, condado de Iława, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos